Historicisme kan referere flere forhold:

 Historicisme (filosofi), en teori i bl.a. Hegels og Marx' filosofi, kritiseret af Popper
 Historicisme (arkitektur), eller eklekticisme, en fællesbetegnelse for en europæisk arkitekturstrømning
 Historicisme (billedkunst), kunstform. Fremstillinger af historiske begivenheder eller mytologiske, bibelske eller religiøse motiver.
 Historicisme (historie), en nomotetisk tilgang til historievidenskaben

Se også 
 Historisme, betoner at historiske hændelser er enestående (ty. das Einmalige). En hovedskikkelse er den tyske historiker Leopold von Ranke (1795–1886).
 Historicitet, et begreb bl.a. knyttet til eksistensfilosofi og hermeneutik.